Андрей Галушкин: Галушкин, Андрей Алексеевич (род. 1976) — российский хоккеист, тренер.
 Галушкин, Андрей Андреевич (род. 2000) — российский хоккеист.